Медресе з двома мінаретами (Ерзурум)
 Медресе з двома мінаретами (Сівас)